Sikringsanstalten har flere kontekster:

Sikringsanstalten Herstedvester (nutidig)
Sikringsanstalten ved Sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland (historisk navn)